Rapaics Rajmund (1845–1909) egyháztörténész
Rapaics Rajmund (1885–1954) botanikus, tudománytörténész